Zee- en Duinwijk, plaats die ook wel Zeewijk genoemd
Zeewijk (schip, 1725), VOC-schip
Zeewijk (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname